Na pele de um dalit (em francês Dans la peau d'un intouchable) é um romance de Marc Boulet, escrito em 1994, uma história baseada em fatos reais na qual o autor metamorfoseou-se em um intocável na Índia e viveu por algumas semanas como um indigente da mais baixa casta sócio-religiosa indiana.

Livros de 1994
Sociedade da Índia